Кэр-Па́равель (Кэр-Па́раваль, Кэйр-Паравел и пр. — различные транслитерации  от  — «замок»,  — «меньший», «нижний» или «внизу», здесь — «под Асланом») — вымышленный замок из мира Нарнии, резиденция королей Нарнии.

Представлял собой огромный замок, расположенный на невысокой горе, в устье Великой реки. Его создатель в книгах не упоминается.

В этом замке были расположены четыре трона, которые, по пророчеству, должны были занять два сына Адама и две дочери Евы, которыми оказались Питер, Сьюзен, Люси и Эдмунд Пэвенси. Кэр-Параваль также является столицей Нарнии.

После вторжения тельмаринов под предводительством Каспиана Завоевателя в Нарнию и Великой Битвы, столица была перенесена. Кэр-Паравель был разрушен временем и превратился в развалины.

Во времена правления Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси замок располагался на берегу, однако ко времени правления Каспиана X оказался отрезанным от суши.

Именно здесь четверо детей Пэвенси вернулись в Нарнию, хотя им и потребовалось время, чтобы понять, где они.

В книге «Серебряное кресло» сказано, что Каспиан X восстановил замок к концу его царствования.

Во время «Последней битвы» Кэр-Паравель окружён городом. В конечном счёте был разграблен Тисроком. Впоследствии Пэвенси видят его в возрождённой Нарнии.

В культуре 
 Кэр-Паравель упоминается в песне Джоанны Ньюсом в «Bridges and Balloons».
 Христианская школа К-12 в Канзасе называется Cair Paravel-Latin School.
 Шведская группа Narnia, играющая в жанре христианский метал, выпустила в 1999 году альбом «Long Live The King» с подзаголовком «Cair Paravel».

Примечания

Ссылки 
 Leland Ryken, Marjorie Lamp Mead A reader’s guide to Caspian: a journey into C.S. Lewis’s Narnia
 Kathryn Ann Lindskoog Journey into Narnia

География Нарнии
Вымышленные столицы
Вымышленные замки